„Whistle” – singel Flo Ridy
 „Whistle” – singel zespołu Blackpink
 Tin whistle – instrument dęty